

Patronyme 
Le nom de Rowley est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Alec Rowley (1892-1958), compositeur britannique.
 Anthony Rowley (1952-), historien français.
 Geoff Rowley (1976-), skateboarder professionnel britannique.
 Hugh Rowley (1854-?), joueur de rugby à XV britannique.
 Ian Cecil Robert Rowley, ornithologue australien.
 Janet Rowley (1925- 2013), généticienne américaine.
 John Stuart Rowley (1907-1968), ornithologue américain.
 Josias Rowley (1765-1842), amiral britannique.
 Stanley Rowley (1876-1924), athlète australien.
 William Rowley (1585?-1626), dramaturge et acteur britannique.

Toponyme

Rowley, hameau de l'Alberta (Canada).

Rowley, une ville du comté de Buchanan, en Iowa.
 Rowley, ville du Massachusetts.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme